Euchiro (in greco antico: Εὔχειρ, Éucheir o nella variante Εὔχειρος, Éucheiros) è il nome con cui sono noti vari artisti greci. Sembra che "Euchiro" non fosse un nome proprio, quanto più un cognome dato ai bravi artisti per indicarne l'abilità: il nome infatti significa letteralmente "bella mano" o "brava mano".

Artisti noti con questo nome
Un primo Euchiro è un pittore leggendario e mitologico parente di Dedalo che, secondo una notizia che Plinio (Nat. Hist., 7, 56) attribuisce ad Aristotele, sarebbe l'inventore della pittura in Grecia.

Vi è poi un secondo Euchiro coroplasta, altresì mitologico (secondo alcuni da identificarsi forse coll'Euchiro precedente) che da Corinto, di dove era originario, attorno al 664 a.C. insieme ad Eugrammo avrebbe accompagnato Damarato Corinzio, padre di Tarquinio Prisco, in Etruria, dove avrebbe insegnato e introdotto l'arte plastica.

Seguono alcuni Euchiro scultori di difficile distinzione reciproca. Uno, corinzio, è ricordato da Pausania (in Periegesi della Grecia, VI, 4, 4) come allievo di Carta e Siagra e maestro di Clearco di Reggio. Egli dovrebbe essere del periodo della 65ª-66ª Olimpiade (520-516 a.C.) ed è probabilmente l'Euchiro bronzista che Plinio (Nat. Hist., 34, 8) cita come autore di statue di "atleti, guerrieri, cacciatori, sacrificanti".

Un altro scultore, operante nel II secolo a.C., è ricordato da Pausania (in Periegesi della Grecia, VIII, 14), come padre di Eubulide (era a sua volta figlio di un altro Eubulide) e come autore di un Ermes in marmo posto a Feneo.

Si ricorda infine un Euchiro vasaio attico del VI secolo a.C. figlio di Ergotimo appartenne al gruppo detto dei miniaturisti.

Note

Bibliografia
 

  
  
  
  

Personaggi attici della mitologia greca
Scultori greci antichi